Yamato (大和 "gran paz" en japonés) es el nombre de varios lugares, épocas, buques y otros elementos de la cultura de Japón. En Idioma japonés, Yamato se suele escribir "大和", pero estos dos caracteres también se pueden leer "Daiwa" o "Taiwa". Estos también son nombres de municipios japoneses, y a veces se les llama, erróneamente, Yamato.

Historia 
Yamato era el antiguo nombre de Japón conocido como el Imperio Yamato con la dinastía Yamato.
 Pueblo Yamato, nombre del grupo étnico mayoritario en Japón.
 Período Yamato en la historia de Japón.
 Yamato-e, estilo clásico de pintura japonesa inspirado en las obras pictóricas de la dinastía Tang y desarrollado a finales del período Heian.
 Yamato Nadeshiko, denominación al ideal de belleza femenina en Japón.
 Yamato uta, género de poesía japonesa, más conocido como waka.
 Yamato Takeru, originalmente Príncipe Ousu, fue un legendario príncipe japonés del clan Yamato.

Buques 
 Clase Yamato, clase de acorazados japoneses de la Segunda Guerra Mundial.
  Yamato, acorazado japonés de la Segunda Guerra Mundial, líder de la clase anterior.
  Yamato, corbeta japonesa de la Clase Katsuragi.
 Yamato 1, primer prototipo funcional equipado con un propulsor magnetohidrodinámico.

Ficción 
 , película japonesa antibelicista de 2005.
 USS Yamato (NCC-71807), una nave estelar clase Galaxy del universo de ficción de Star Trek.
 Yamato Man, un Robot Máster del videojuego Mega Man 6.
 Yamato (Devil May Cry), Nombre de la katana que porta el personaje Vergil, de la saga de videojuegos Devil May Cry.

Anime y manga. 
 Crucero Espacial Yamato, serie japonesa de anime .
 Cañón Yamato, un arma espacial de ficción, usada en el anime anterior y en el videojuego Starcraft.
 Yamato, un ninja de la aldea de Konoha en el manga y anime Naruto.
 Takeruhiko Yamato, soberano del país ficticio de Kina en el manga Magi: The Labyrinth Of Magic!.
 Kira Yamato, el protagonista de la serie de anime Gundam Seed y un importante personaje en Gundam Seed Destiny.
 Yamato Ishida es un personaje del anime y manga Digimon Adventure y Digimon 02.
 Yamato Nadeshiko Shichi Henge, manga shōjo escrito por Tomoko Hayakawa.
 Yamato , super acorazado, que junto a su hermana Musashi, son los buques insignia de la flota de la niebla, del anime Arpeggio of Blue Steel.
 Yamato, hija de Kaido en el manga y anime One Piece.

Geografía de Japón 
 Yamato (Fukushima)
 Yamato (Ibaraki)
 Yamato (Kanagawa)
 Yamato (Niigata)
 Yamato (Yamanashi)
 Yamato (Gifu)
 Yamato (Yamaguchi)
 Yamato (Fukuoka)
 Yamato (Saga)
 Yamato (Kagoshima)
 Higashiyamato (Tokio) (nombre antiguo).
 Antigua Provincia de Yamato
 Yamato, término arcaico para referirse a todo Japón.

Astronomía 
 (5282) Yamatotakeru, un asteroide del cinturón principal descubierto en 1988 por Yoshiaki Oshima.